

Opname-apparatuur 
Een variatie aan elektronische apparaten, waaronder
Bandrecorder
Cassetterecorder
Memorecorder, ook wel voice recorder of dictafoon
Videorecorder
Flightdatarecorder, oftewel zwarte doos
Cockpitvoicerecorder
Chart recorder
Transient recorder

Media 
Diverse kranten, waaronder
Indianapolis Recorder, een wekelijkse krant in Indianapolis, Verenigde Staten
The Recorder (Greenfield), een krant in Greenfield, Massachusetts, Verenigde Staten
The Recorder (Port Pirie), een krant in Port Pirie, Zuid-Australië
The Recorder, een studentenkrant van de Central Connecticut State University
The Recorder, het blad van de American Irish Historical Society

Muziek 
Recorders (band), een Belgische indiegroep, afkomstig uit Brussel

Een aantal opnamestudio's in de Verenigde Staten, waaronder
Radio Recorders, een opnamestudio gevestigd in Los Angeles
Sunset Sound Recorders, een opnamestudio in Hollywood
Artisan Sound Recorders, een opnamestudio in Zuid-Californië
United Western Recorders, een opnamestudio in Hollywood
Westbeach Recorders, een opnamestudio in Hollywood

Overig 
Recorder (rechter), een gerechtelijke functie in het Verenigd Koninkrijk (Engeland en Wales)
Recorder (CSRT), een officier die tijdens strafrechtelijke processen aangaande Guantanamo Bay bewijsstukken verzamelt en presenteert
Recorder (Bijbel), volgens de Bijbel een functie onder de koning
Recorder (strips), een fictief ras van androïden, bedacht door Marvel Comics
Walibi's Fun Recorder,  een attractie in familiepretpark Walibi Holland in Biddinghuizen